Повіт Шяна
Шяна (Хоккайдо)
Shakugan no Shana